21. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w Karuizawie, w Japonii, w dniach 21–22 lutego 1963 roku. Zawodniczki startowały na sztucznym lodowisku w Skating Center. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoto zdobyła panczenistka radziecka, Lidija Skoblikowa, która dodatkowo pobiła rekord świata na 1000 m. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16 po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 34 łyżwiarki z 13 krajów. Sklasyfikowane zostały 33.

Wyniki 
DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1963 w sportach zimowych
1963 w Azji
Japonia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Japonii
Zawody sportowe w Kariuzawie